Sanquan bezeichnet:

 Sanquan (Fenyang) (三泉镇), Großgemeinde der Stadt Fenyang in der chinesischen Provinz Shanxi
 Sanquan (Nanchuan) (三泉镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Nanchuan in der chinesischen Stadt Chongqing
 Sanquan (Xinjiang) (三泉镇), Großgemeinde im Kreis Xinjiang in der chinesischen Provinz Shanxi
 Sanquan (Zitong) (三泉乡), Gemeinde im Kreis Zitong in der chinesischen Provinz Sichuan